S'anomena portaveu el forat que duen els instruments de vent a la part posterior, el qual serveix per aconseguir pujar en una octava el so d'una digitació donada. En bufar amb el portaveu obert es produïx un node a la columna d'aire el qual força el primer harmònic.

Components d'instruments de vent